Kubo ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Kubo (* 1936), japanischer Schauspieler
 Emiko Kubo (* 1966), japanische Fußballspielerin
 Hanae Kubo (* 1982), japanische Eishockeyspielerin
 Kubo Inokichi (1874–1939), japanischer Mediziner und Dichter
 Itsuo Kubo (1909–1968), japanischer Meeresbiologe
 Kaito Kubo (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kubo Kakutarō (1892–1944), japanischer Religionsgründer
 Keminth Kubo (* 1999), thailändischer Motorradrennfahrer
 Koichi Kubo (* 1976), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kubo Mamoru (1905–1992), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Märt Kubo (* 1944), estnischer Kulturschaffender und Politiker
 Masaaki Kubo (* 1930), japanischer Literaturwissenschaftler
 Mayako Kubo (* 1947), japanische Komponistin
 Ruriko Kubo (* 1989), japanische Leichtathletin
 Ryōgo Kubo (1920–1995), japanischer Physiker
 Kubo Sakae (1900–1958), japanischer Dramatiker
 Seiichirō Kubo (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Seiji Kubo (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Shogo Kubo (1959–2014), US-amerikanischer Skateboarder
 Kubo Shumman (1757–1820), japanischer Maler
 Shun Kubo (* 1990), japanischer Boxer im Superbantamgewicht
 Takefusa Kubo (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Tatsuhiko Kubo (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Tite Kubo (* 1977), japanischer Manga-Zeichner
 Tojiro Kubo (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tsubasa Kubo (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kubo Tsurujirō (1903–1974), japanischer Literaturkritiker
 Wataru Kubo (1929–2003), japanischer Politiker
 Yūichi Kubo (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Yūya Kubo (* 1993), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kubo – Der tapfere Samurai, US-amerikanischer Animationsfilm von Travis Knight (2016)